Resultats del Gran Premi de Portugal de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit d'Estoril el 27 de setembre del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 13. 041

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 13. 041 (a la volta 66)

Referències 
 

1992
Portugal